Live and Loud peut désigner :
Live and Loud un album enregistré en public de Ozzy Osbourne
Live and Loud une vidéo d'un concert de Nirvana